Акумал Сур има више значења:

 Акумал Сур (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Акумал Сур (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику